53-й меридиан — воображаемая линия на поверхности Земли:
 53-й меридиан восточной долготы
 53-й меридиан западной долготы

См. также 
 53-я параллель северной широты
 53-я параллель южной широты